Parti de l'unité peut désigner différents partis politiques dans le monde :
 Bhoutan : Parti de l'unité du Bhoutan ;
 Cambodge : Parti de l'unité khmère ;
 Chine : Parti de l'Unité ;
 Dahomey : Parti dahoméen de l'unité ;
 Japon : Parti de l'unité ;
 Liberia : Parti de l'unité ;
 Serbie : Parti de l'unité serbe ;
 Turquie : Parti de l'unité.

Voir aussi